Андрей Ильичёв:
 Ильичёв, Андрей Александрович (псевдоним — Андрей Ильин; род. 1956) — русский писатель, автор детективов, выживальщик.
 Ильичёв, Андрей Теймуразович (род. 1959) — советский и российский математик.